Dmosin (plaats), plaats in Polen
 Dmosin (gemeente), gemeente in Polen